David Perry (1937–2017) – angielski rugbysta
 David Perry (1945–1995) – brytyjski kostiumograf
 David Perry (ur. 1970) – francuski aktor, reżyser i producent filmów pornograficznych